Ла Тоска има више значења:

 Ла Тоска (Артеага), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Тоска (Рајонес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику